João Alves de Assis Silva, dit Jô (1987-), footballeur brésilien ;
 João Batista da Silva (1955-), footballeur brésilien ;
 João Silva (1966-), photographe portugais ;
 João Silva (1989-), triathlète portugais ;
 João Pedro Silva (1994-), handballeur brésilien ;
 João Duarte Pinto Sequeira Silva (1975-), footballeur portugais ;
 João Silva (1990-), footballeur portugais.

Voir aussi 
 João da Silva (1963-), athlète brésilien